Er zijn verschillende historisch bekende personen met de naam Theodora.
 Flavia Maximiana Theodora, de vrouw van Romeins keizer Constantius I Chlorus
 Theodora I, de vrouw van keizer Justinianus I
 Theodora II, de vrouw van keizer Theophilus en regentes voor keizer Michaël III
 Theodora (echtgenote van Romanos), vrouw van keizer Romanos I
 Theodora III, de keizerin van het Byzantijnse Rijk in 1042 en 1055-1056

Voor de naam Theodora zelf, zie Theodorus